Potamocypris är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady 1870. Enligt Catalogue of Life ingår Potamocypris i familjen Cyprididae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Cypridopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Potamocypris